Pocahontas megye (Iowa)
Pocahontas megye (Nyugat-Virginia)